Хардеген — фамилия. Известные носители:

 Хардеген, Кэтрин (род. 1983) — австралийская шахматистка.
 Хардеген, Рейнхард (1913—2018) — немецкий офицер-подводник, участник Второй мировой войны.